Lawrence d'Arabie est un pseudonyme porté par : 
 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), archéologue, officier et écrivain britannique.

Lawrence d'Arabie est le titre d'une œuvre cinématographique : 
 Lawrence d'Arabie (Lawrence of Arabia), film biographique britannique de David Lean (1962) retraçant la vie du précédent.